Type 91 – aereo da caccia
 Type 91 – missile terra-aria portatile
 Type 91 – carro armato giapponese degli anni trenta
 Type 91 – siluro giapponese impiegato durante la seconda guerra mondiale
 Type 91 – bomba a frammentazione giapponese in uso durante la seconda guerra mondiale
 Type 91 – obice giapponese da 100 mm in uso durante la seconda guerra mondiale
 Type 91 – MANPADS giapponese